Sam Schröder era il campione in carica e si è confermato campione, battendo in finale Niels Vink con il punteggio di 6-2, 7-5

Teste di serie 

  Niels Vink (finale)

 Sam Schröder (campione)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone

Australian Open 2023